Een verkeersweg:
 N722 (België)
 N722 (Frankrijk)
 N722 (Nederland), zie Provinciale weg 722

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing